José Agostinho Marques Porto foi um farmacêutico, militar e espírita brasileiro. Foi um dos fundadores, em 1º de janeiro de 1884, da Federação Espírita Brasileira.

Na mesma data da fundação da Federação Espírita Brasileira, José Agostinho também ajudou Francisco Raimundo Ewerton Quadros a fundar a Casa de Ismael, na companhia de Augusto Elias da Silva, João Francisco da Silva Pinto, Maria Balbina da Conceição Batista, Matilde Elias da Silva, Luiz Mólica, Elvira P. Mólica, Francisco Antonio Xavier, Manoel Estevam de Amorim e Quadri Léo.

Bibliografia
Carneiro, Vitor Ribas. ABC do Espiritismo. Parte Final, Capítulo 3. Portal do Espírito:

Ligações externas
Cronologia do Espiritismo no Rio de Janeiro

Espíritas do Brasil
Farmacêuticos do Brasil
Militares do Brasil